Медвежий — селище, Вяземський район, Хабаровський край, Росія
 Медвежий — село, Хустський район, Закарпатська область, Україна

Див. також 
 Ведмежий (значення)